Kigarama kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kigarama (vattendrag i Burundi), Kayanza,

Tanzania 

 Kigarama, Tanzania, Kagera, ort i Tanzania, 

Robotskapade Burundiförgreningar